Eric Kattelus (né le  à Traverse City, dans l'état du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2010-2011. Il évolue avec les Wings de Kalamazoo dans l'ECHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Bobcats de Bismarck || NAHL ||50 ||35 ||40 ||75 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Ice de l'Indiana || USHL ||50 ||18 ||21 ||39 ||80 ||7 ||2 ||1 ||3 ||4  
|-
|2007-2008 || Huskies de Michigan Tech || WCHA ||34 ||2 ||8 ||10 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Huskies de Michigan Tech || WCHA ||21 ||1 ||3 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Huskies de Michigan Tech || WCHA ||23 ||2 ||8 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Huskies de Michigan Tech || WCHA ||9 ||1 ||7 ||8 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-    
|-
|2010-2011 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||25 ||1 ||6 ||7 ||13 ||3 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|2011-2012 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||68 ||10 ||22 ||32 ||72 ||10 ||1 ||5 ||6 ||6
|-
|2012-2013 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||34 ||13 ||19 ||32 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Wolves de Chicago || LAH ||39 ||3 ||10 ||13 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Wolves de Chicago || LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||37 ||14 ||21 ||35 ||52 ||3 ||0 ||3 ||3 ||4 
|-
|2014-2015 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 40|| 6||34 ||40 || 44|| 4|| 0|| 2||2 || 12 
|-
|2015-2016 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||35 ||5 ||17 ||22 ||39 ||5 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|2016-2017 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||60 ||7 ||33 ||40 ||44 ||7 ||1 ||7 ||8 ||6
|-
|2017-2018 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||54 ||11 ||28 ||39 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||45 ||10 ||18 ||28 ||39 ||6 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|2019-2020 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||45 ||5 ||14 ||19 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mai 1987
Naissance à Traverse City
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Michigan Tech
Attaquant de hockey sur glace